Ore (Frankrijk)
Ore (parochie)
Øre of Öre, honderdste deel van een Deense, Noorse en Zweedse kroon
Office de Recherches et d'Essais (ORE), een voormalig onderzoeksbureau dat onderdeel was van de Union Internationale des Chemins de fer (UIC)